Юзеф Шуйский (; 16 июня 1835, Тарнув — 7 февраля 1883, Краков) — польский политический деятель, историк, публицист, поэт, прозаик. Профессор польской истории Ягеллонского университета (с 1869 года), ректор Ягеллонского университета (1878—1879), Генеральный секретарь Польской Академии знаний в Кракове (1872—1883).

Биография 
Представитель польской ветви княжеского рода Шуйских.

Обучался в Ягеллонском университете. В конце 1857 года стал посещать собрания польского патриотического сообщества краковской молодежи. В следующем году выехал в Вену для продолжения учебы, но после первого семестра вернулся в Краков.

Политическая деятельность 
Включился в национально-освободительное движение, находился под надзором полиции. Во время польского восстания 1863 года — участник повстанческой организации в Галиции. Поражение восстания 1863—1864 годов привело его в реакционный лагерь. Был одним из идеологов и лидеров крайне консервативной партии «Станчиков». Выступал с многочисленными публикациями осуждения национально-освободительного движения в Польше. В своих статьях призывал к сотрудничеству с правительством Австро-Венгрии, тесной связи с католической церковью, отказу от освободительной борьбы.

С 1867 года — депутат Галицийского сейма, с 1879 года — член Палаты господ венского рейхсрата. В знак признания его заслуг император сделал его пожизненным членом Палаты господ.

Был одним из создателей реакционной политической программы «тройной лояльности», провозглашавшей союз польских эксплуататорских классов с царской Россией.

Научная деятельность 
Признанный глава польской краковской историографической школы. В своих трудах главное внимание уделял политической истории, в частности, Польши. При этом особо концентрируясь на причинах падения Речи Посполитой.

Выступал апологетом сильной монархической власти, абсолютизма, образец которого он видел в Австро-Венгрии, католической церкви, восхвалял Люблинскую унию, видя в ней проявление цивилизаторской «миссии» Польши на Востоке, прославлял экспансионистскую феодальную политику Речи Посполитой.

Решающую роль в историческом процессе отводил провидению.

Избранные научные труды и литературные произведения 
 «История Польши» (т. 1—4, 1862—1866)
 «Марина Мнишек и оба Самозванца» / Maryna Mniszchówna i obaj Samozwancy. (1858)
 «Jerzy Ossoliński. Trylogia 1616—1650» (1876)
 «Die Polen und Ruthenen in Galizien» (1882)
 «Kazimierz Wielki»
 «Dyaryusze sejmów koronnych, 1548, 1553 i 1570 r.»
 «Kilka prawd z dziejów naszych. Ku rozważeniu w chwili obecnej»
 «Dzieje Polski 1862-66»
 «Samuel Zborowski»
 «Halszka z Ostroga» — пьеса
 «Królowa Jadwiga»
 «Wallas» — драматическая поэма
 «Jerzy Lubomirski»
 «Śmierć Władysława IV» — драма
 «Maryna Mniszchówna»
 «Portrety Nie-Van-Dyka»
 «O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki»
 «Pan Rożnowa: powieść poetycka» — поэтическая повесть
 «Dwór królewicza Władysława» — историческая комедия в 3-х актах и др.

Занимался переводами, перевел на польский язык «Агамемнон» Эсхила.
Вместе с Станиславом Козьмяном был одним из основателей в 1866 году научно-литературного ежемесячного журнала «Przegląd Polski».

Умер не прожив и 48 лет. Похоронен на краковском Раковицком кладбище.

Память 
 Его друг художник Ян Матейко увековечил Юзефа Шуйского не только написав его портрет, но и на полотне «Прусская дань» в образе воспитателя молодого королевича Сигизмунда Августа.
 Один из лекционных залов Collegium Novum краковского Ягеллонского университета носит имя Юзефа Шуйского.

Примечания

Литература 
 
 Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954—1989.

Ссылки 
 CATHOLIC ENCYCLOPEDIA
 Шуйский, Юзеф (1835—1883)

Похороненные на Раковицком кладбище
Историки Польши
Почётные доктора Ягеллонского университета
Преподаватели Ягеллонского университета
Ректоры Ягеллонского университета
Польские писатели
Драматурги Польши
Поэты Польши XIX века
Публицисты Польши
Переводчики Польши
Персоналии:Краков
Польские повстанцы 1863 года
Юзеф
Депутаты Галицкого Сейма
Послы Галицкого сейма 2-го созыва
Послы Галицкого сейма 3-го созыва
Послы Галицкого сейма 4-го созыва
Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии